Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Montevideo 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Luczak che ha battuto in finale Nicolás Massú per walkover.

Teste di serie 

 Daniel Gimeno Traver (primo turno)
 Diego Junqueira (primo turno)
 Alberto Martín (primo turno)
 Nicolás Massú (finale)

 Luis Horna (secondo turno)
 Santiago Ventura (semifinali)
 Brian Dabul (primo turno)
 Thiago Alves (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Montevideo 2008